Фоминский — фамилия и толпоним.

Фамилия 
 Фоминский, Василий Евдокимович (1819—1894) — российский промышленник, меценат и общественный деятель.

Топоним 
 Фоминский — посёлок в Вилегодском районе Архангельской области.
 Фоминский — посёлок в Коношском районе Архангельской области.
 Фоминский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Фоминский — починок в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Фоминский — посёлок в Уйском районе Челябинской области.

Другое 
 Фоминский — ручей в России, протекает по северо-западной окраине города Рыбинска Ярославской области.
 Фоминский городок  — древнерусский город. 
 Фоминский горизонт — геологический термин.

См. также 
 Фоминский городок
 Фомин
 Фомина
 Фоминка
 Фоминки
 Фомино
 Фоминовка
 Фоминская
 Фоминское